Вудвиль (англ. Woodville) — традиционная транскрипция, используемая в некоторых фамилиях. Согласно правилам транскрипция данное слово записывается по-русски как Вудвилл.

Вудвиль 
 Вудвиль, Анна (ок. 1438—30 июля 1489) — дочь Ричарда Вудвиля, 1-го графа Риверса.
 Вудвиль, Елизавета (1437—1492) — английская королева, жена короля Эдуарда IV.
 Вудвиль, Кэтрин (ок. 1458—18 мая 1497) — дочь Ричарда Вудвиля, 1-го графа Риверса.
 Вудвиль, Лайонел (1446 или 1450/1455 — 1484) сын Ричарда Вудвиля, 1-го графа Риверса.
 
 Вудвиль, Ричард Кейтон (старший) — американский художник, отец английского художника Ричарда Вудвиля (младшего).
 Вудвиль, Ричард Кейтон (1856—1927) — английский художник, график, журналист.
 Вудвиль, Энтони, 2-й граф Риверс (1440—1483) — английский политик, писатель, сын Ричарда Вудвиля, 1-го графа Риверса.

См. также 
 Вудвилл